Гербовник Витебского дворянства — полный алфавитный список дворянских родов (с краткими очерками о происхождении рода и гербами), внесённых в дворянскую родословную книгу Витебской губернии (составленной в XVIII веке), опубликованный в составе I-го тома Исторического сборника «Heraldica» в 1900-м году, под редакцией Шапошникова Н. В.. Включает в себя 194 рода. Список-очерк «Гербовник Витебского дворянства» является переводом с польского, переведён и обработан И. Антошевским. Под таким заглавием в польском журнале «Herold Polski» в 1898 году были опубликованы с гербами краткие очерки о происхождении древнейших дворянских родов Витебской губернии с рукописи XVIII века.

Страницы из гербовника

Перечень шляхетских родов и их гербов в Витебском гербовнике

Ссылки 

 «Гербовник Витебского дворянства» на сайте ВГД
 Heraldica. Исторический сборник. Том 1, Шапошников Н.В., 1900 г. (Доступно для чтения on-line)

См. также 
 Оршанский гербовник

Литература

Примечания 

Витебский